Barnegat bezeichnet:

 Barnegat Bay, Bucht im Ocean County, New Jersey
 mehrere Schiffe der US Navy, siehe USS Barnegat

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barnegat (New Jersey), im Ocean County
 Barnegat (New York), im Dutchess County
 Barnegat (Oregon), im Tillamook County – nicht mehr existent
 Barnegat Bay Estates, im Ocean County, New Jersey
 Barnegat Bay, im Ocean County, New Jersey
 Barnegat Beach, im Ocean County, New Jersey
 Barnegat Estates, im Ocean County, New Jersey
 Barnegat Light, im Ocean County, New Jersey
 Barnegat Pines, im Ocean County, New Jersey

im NRHP gelistete Objekte:
 Barnegat Historic Complex, in Saline, Michigan, ID-Nr. 85003757
 Barnegat Light Public School, in Barnegat Light, New Jersey, ID-Nr. 76001178
 Barnegat Lighthouse, in Barnegat Light, New Jersey, ID-Nr. 71000512